LQK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile della Contea di Pickens, Carolina del Sud (Stati Uniti)